Цайдам — топоним. Может означать:
 Цайдам — впадина в Китае.
 Цайдам (улус) — улус в Бурятии.
 Их-Цайдам — административный комитет в Китае.